Caselli ima više značenja:
 Caselli, Arezzo
 Caselli, Reggio Emilia